Иван Владимирович Сергеев: Сергеев, Иван Владимирович (род. 1995) — российский футболист.
 Сергеев, Иван Владимирович (1903—1964) — советский эсперантист, писатель.